

Patronyme 

 Taras Chevtchenko (1814-1861) poète, peintre, et écrivain ukrainien ;
 Alexandre Chevtchenko (1882-1948) peintre et sculpteur russe ;
 Faïna Chevtchenko (1893-1971), actrice russe ;
 Valentyna Chevtchenko (1935-2020) personnalité politique soviétique puis ukrainienne ;
 Vitali Chevtchenko (1951-), footballeur russe ;
 Elena Shevchenko (1971-), gymnaste artistique soviétique ;
 Valentina Shevchenko (1975-) fondeuse ukrainienne ;
 Maksim Shevchenko (1980-), footballeur international kazakh ;
 Nadejda Chevtchenko (1981-), gymnaste trampoliniste russe ;
 Andriy Chevtchenko (1976-) joueur de football ukrainien ;
 Brice Chevtchenko (1986-), joueur de rugby français ;
 Oleksandra Chevtchenko (1988-), militante féministe ukrainienne ;
 Valentina Shevchenko (1988-) kickboxeuse kirghizo-péruvienne ;
 Inna Chevtchenko (1990-), militante féministe ukrainienne ;
 Aleksandr Chevtchenko (1992-) joueur de hockey sur glace russe ;
 Anna Shevchenko (1993-), fondeuse kazakhe ;
 Mykyta Shevchenko (1993-), footballeur ukrainien ;
 Anastasia Shevchenko (1999-), biathlète russe ;
 Kirill Chevtchenko (2002-), joueur d'échecs ukrainien.

Toponyme 

 Chevtchenko (1964-1992), ville kazakhe ;
 Fort Chevtchenko, ville kazakhe ;
 Square Taras-Chevtchenko, square français du  de Paris ;
 Chevtchenko, ville située en Ukraine ;
 Statue de Taras Chevtchenko (1939-), monument ukrainien de Kiev ;
 Université nationale Taras-Chevtchenko (1834-) université ukrainienne de Kiev.

Autres 

 Société scientifique Chevtchenko (1873-), société savante ukrainienne.

Patronyme ukrainien
Patronyme russe

en:Shevchenko